Jacques Cotta est un journaliste, réalisateur et producteur à la télévision française.
 Jacques Cotta (1908-1971), était un homme politique, maire de Nice de 1945 à 1947.